Артимишин — українське прізвище, походить від імені Артем..

Відомі носії 

 Артимишин Богдан (1920 — 2006) — підпоручник, командир батареї 14-го полку артилерії Дивізії «Галичина», громадський діяч
 Артимишин Олекса (1887 — 1945) — галицький священик, парох на парафіях в Кам'янці Лісній, Пристані, Бутинах, Батятичах

Українські прізвища